Diese Seite stellt die Statistiken, Fakten und Rekorde der Dallas Cowboys dar.

Falls nicht anders angegeben, befinden sich die Daten auf dem Stand der letzten abgeschlossenen Saison. Die Quelle der Daten ist – wenn nicht anders angegeben – die Webseite pro-football-reference.com.

Statistik 

Nach Ende der Saison 2022 ließen sich folgende statistischen Werte ermitteln:

Rekorde

Direkter Vergleich 
Mit 128 Spielen fanden die meisten Spiele der Cowboys gegen die Philadelphia Eagles statt. Die beste Siegquote hat die Mannschaft aus Dallas gegen die Carolina Panthers.

Legende:

Alle Saisons seit 1960

Erstrunden Draft-Picks 
Nachfolgend werden hier alle Erstrunden Draft-Picks aus dem NFL-Draft aufgelistet, welche die Cowboys seit ihrem ersten Draft 1961 getätigt haben. Obwohl die Cowboys schon 1960 als neues Erweiterungsteam (expansion team) gegründet wurden, konnten sie erst 1961 am NFL-Draft teilnehmen, da sie sich für den Draft 1960 zu spät gemeldet hatten. Um dennoch wettbewerbsfähig gegen die anderen Teams zu sein, wurde stattdessen am 13. März 1960 ein NFL expansion draft durchgeführt. Bei diesem Draft wählten die Cowboys, die zu dieser Zeit noch den Namen Rangers trugen, 36 Spieler von den 12 existierenden Mannschaften aus. Zuvor hatten die NFL-Teams jeweils neun Spieler ausgewählt, von den sich die Cowboys drei aussuchen konnten.

Die Cowboys konnten bisher dreimal den Gesamtersten im NFL-Draft auswählen (1974, 1989 und 1991). Von der Louisiana State University (LSU) haben die Cowboys bisher mit drei Spielern die meisten Erstrunden-Picks ausgewählt.

Legende:

Anmerkungen

Quellen 
 Dallas Cowboys auf pro-football-reference.com
 Passing records auf pro-football-reference.com
 Rushing records auf pro-football-reference.com
 Receiving records auf pro-football-reference.com
 Defense records auf pro-football-reference.com
 Kicking & Punting records auf pro-football-reference.com
 Return records auf pro-football-reference.com
 Head-to-head auf pro-football-reference.com
 NFL Draft History auf nfl.com

Liste (American Football)
Zahlen und Rekorde